Альфред Эрхардт Пост (; 23 сентября 1881, Котбус — 1 августа 1947, Берлин) — немецкий шахматист и функционер.

С 1911 года и до конца Второй мировой войны был президентом берлинского шахматного общества. Во время конгресса Германского шахматного союза 1914 года в Мангейме был противником создания международной шахматной организации и поддержал заявление на ограничение иностранных игроков в турнире мастеров. В 1920 году в Берлине пытался стать президентом Германского шахматного союза, но проиграл выборы, а в конце 1922 году покинул пост 2-го председателя после дальнейших разногласий. В 1933 году после создания шахматной федерации Великой Германии Эрхардт Пост стал заместителем федеративного управляющего Отто Цандера, среди его обязанностей был гляйхшальтунг шахматных организаций и исключение из них членов еврейского происхождения.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматные функционеры